G-Force (automerk)
G-Force (attractie) - een attractie in attractiepark Walibi World
g-kracht
G-Force (computerspel) - een computerspel
G-Force (film) - een Disneyfilm
G-Force (achtbaan) - een achtbaan in Drayton Manor Theme Park
G-Force (album), een album van Gary Moore